

Geografia

Austria 
 Aschach an der Donau – comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)
 Aschach an der Steyr – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)

Germania 
 Aschach – ex comune ora frazione di Bad Bocklet, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)